Epeorus är ett släkte av dagsländor. Epeorus ingår i familjen forsdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Forsdagsländor
Epeorus